SS ou ss ou Ss peut faire référence à :

Abréviations 
Politique
 La Schutzstaffel (la SS), une organisation à vocation politique et paramilitaire à sa création dans l'Allemagne de Weimar en 1925, en complément policière et militaire à partir de 1933, issue du parti nazi ; elle a été dissoute en 1945 après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La branche militaire de la SS est aussi connue sous le nom de Waffen-SS, nom apparu en 1940. L'abréviation « SS » désigne aussi par métonymie les membres de cette organisation complexe aux nombreuses ramifications, quelle que soit la branche à laquelle ils appartenaient, comme dans la phrase : .
 Stockholms spårvägar (fait maintenant partie de Storstockholms Lokaltrafik), entreprise de transports publics suédoise.

Administration
 Sécurité sociale dans le système français de protection sociale.
 Strade statali, les routes nationales en Italie.

Armée
 Un sous-marin (submersible ship en anglais) non mû par l'énergie nucléaire pour l'US Navy.
 Un missile surface/surface, dans la dénomination de l'OTAN.
 Special Service, un service de soldats britanniques au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus tard rebaptisés Commandos.

Transport
 Steamer Ship, soit bateau à vapeur en anglais. Les bateaux peuvent ainsi porter le nom de SS Atlantic Blue, SS Pacific Red Pour les bateaux à moteur, le sigle MS (Motor Ship) est utilisé.

Religion
 Serviteur des Serviteurs : SS le Pape.
 Saints : les SS. apôtres.
 Sower of sedition, châtiment corporel (SS marqué au fer rouge sur le front) réservé aux puritains dissidents sous Charles  d'Angleterre ().

Divers
 Sciences Sociales.
 Sous-sol dans les ascenseurs.
 L' United States Secret Service, service gouvernemental américain chargé de la sécurité du président des États-Unis.
 Swallow Sidecar, l'ancien nom de la compagnie Jaguar.
 Super Sport, une option que la division automobile Chevrolet de General Motors utilise sur certains modèles.
 Slave select ou Chip select, en électronique, le nom d'une entrée permettant d'activer ou de désactiver un composant.
 stack segment register ou le registre SS dans un processeur [x86].

Sigles 
 SS, l'ancienne compagnie nationale néerlandaise de chemins de fer.
 SS est le code associé au Soudan du Sud par la norme ISO 3166-1.
 ss désigne un soudage réalisé d'un seul côté – de l'anglais  – selon le code de la codification européenne des modes d'assemblage.

Codes 
 Le code IATA de la compagnie aérienne Corsairfly.
 Le code pour Guipuscoa, province espagnole dont la capitale est Saint-Sébastien, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 Le code abrégé de la province italienne de Sassari.
 Le code ISO 639-1 pour le swati, langue du Swaziland et d'Afrique du Sud.

Divers 
 En Grande-Bretagne, un « collar of SS » (collier de SS), collier ornemental composé de plusieurs lettres S enchaînées.
 Dans l'alphabet allemand, l'eszett (ß) correspond à une ligature de ss
 Ss et Šš sont des digrammes de l'alphabet latin
 L'Aspid SS, une voiture.
Homozygotes SS, patients les plus graves dans la drépanocytose
 Le catalogue SS, un catalogue d'étoiles ;
 , un manga (2000 – 2003) et un film de 2008.

Notes